Еникеев () — татарская фамилия.

Известные носители:
 Еникеев, Амирхан Нигметзянович (1909—2000) — татарский писатель, публицист, народный писатель Республики Татарстан.
 Еникеев, Ахмет Сафиуллович (1903—1989) — советский общественный и государственный деятель.
 Еникеев, Гайса Хамидуллович (1864—1931) — учитель, депутат III и IV Государственной думы от Казанской и Оренбургской губерний (1907—1917).
 Еникеев, Зуфар Иргалиевич (род. 1951) — юрист, доктор юридических наук, профессор, чл. корр. Академии наук РБ, заслуженный юрист РБ.
 Еникеев, Нигматулла Салимгараевич (1893—1971) — советский военный деятель, политработник, бригадный комиссар.
 Еникеев, Пётр Николаевич (1898—1974) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Еникеев, Ренат Ахметович (1937—2020) — советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987).
 Еникеев, Рифхат Салихович (1924—2000) — председатель колхоза имени Карла Маркса Башкирской АССР, Герой Социалистического труда.
 Еникеев, Тан Гумерович (род. 1948) — сценограф, Заслуженный деятель искусств РФ и БАССР, член Союза художников, член Союза театральных деятелей.
 Еникеев, Хасан Каримович (1910—1984) — советский селекционер-плодовод, д. био. н., проф., лауреат Сталинской премии. 

 Еникеева, Диля Дэрдовна (род. 1951) — российский психиатр, кандидат медицинских наук, литератор.

См. также 
 Аникеев

Примечания